Huaxiadraco corollatus is een pterosauriër, behorende tot de Pterodactyloidea, die tijdens het vroege Krijt leefde in het gbied van het huidige China.

Naamgeving
In 2006 benoemde Lü Junchang een Huaxiapterus corollatus, "de omkranste". Al in 2014 werd duidelijk dat deze soort niet direct verwant is aan de typesoort van Huaxiapterus, Huaxipterus jii, en dus een nieuw geslacht benoemd diende te worden. Later onderzoek leidde tot het inzicht dat de zeven soorten tapejaride pterosauriërs die uit de Jiufotangformatie van China benoemd waren in werkelijkheid slechts twee soorten vertegenwoordigden.

In 2023 benoemden Rodrigo V. Pêgas, Zhou Xuanyu, Jin Xingsheng, Wang Kai en Ma Waisum het geslacht Huaxiadraco. De geslachtsnaam verbindt een oude aanduiding voor het oude China Hua Xia, "Prachtige Grootsheid", met het Latijn draco, "draak". De typesoort is de oorspronkelijke Huaxiapterus corollatus. De combinatio nova is Huaxiadraco corollatus.

Het holotype ZMNH M813, is bij Chaoyang in Liaoning gevonden in een laag van de Jiufotangformatie. Het bestaat uit een skelet met schedel.

Huaxiapterus benxiensis Lü et al. 2007 zou van deze soort een jonger synoniem zijn. De specimina BXGM V0011 (holotype H. benxiensis), D2525, BPMC 103, BPMC 104 en BPMC 105 werden aan de soort toegewezen.

Beschrijving
De vleugelspanwijdte van het holotype is door Mark Paul Witton geschat op 143 centimeter, het gewicht op 1030 gram.

In 2023 werden verschillende onderscheidende kenmerken vastgesteld. Het betreft autapomorfieën, unieke afgeleide eigenschappen. De snuitkam heeft een trapeziumvormig profiel in helt schuin naar voren. Dit is wellicht een geslachtskenmerk want er bestaat ook een morfe zonder kam. De neergaande tak van het neusbeen steekt schuin naar voren. Het eerste middenhandsbeen is kort met 30% tot 40% van de lengte van het vierde middenhandsbeen. Het vierde kootje van de vierde vinger, de vleugelvinger, is kort met 20% van de lengte van het eerste kootje van die vinger.

Fylogenie

Huaxiadraco werd in 2023 in de Sinopterinae geplaatst, als zustersoort van Eopteranodon en Sinopterus.

Het volgende kladogram toont de stamboom volgens het onderzoek uit 2023.

Literatuur
Lü, J.; Jin, X.; Unwin, D.M.; Zhao, L.; Azuma, Y. & Ji, Q. 2006. "A new species of Huaxiapterus (Pterosauria: Pterodactyloidea) from the Lower Cretaceous of western Liaoning, China with comments on the systematics of tapejarid pterosaurs". Acta Geologica Sinica. 80(3): 315–326
Pêgas, R. V.; Zhoi, X.; Jin, X.; Wang, K.; Ma, W. 2023. "A taxonomic revision of the Sinopterus complex (Pterosauria, Tapejaridae) from the Early Cretaceous Jehol Biota, with the new genus Huaxiadraco". PeerJ. 11: e14829

Pterosauriërs